Umskiptar (Метаморфози) е девети студиен албум на норвежкия блек метъл проект Burzum, издаден на 21 май 2012 година от Byelobog Productions. Времетраенето на албума е 1 час, 5 минути и 13 секунди. Това е последният метъл албум на Бурзум, като последните му два албума са изцяло само електронна музика.

Състав 
 Варг Викернес – всички инструменти

Песни

Външни препратки 
  Umskiptar (2012) – аудио в Internet Archive
  Страница на албума в официалния уебсайт на Burzum
  Страница на албума в Last.fm
  Страница на албума в Encyclopaedia Metallum
  Страница на албума в Discogs
  Страница на албума в Metal Kingdom

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 2012 година